Københavns Lufthavn, Kastrup kan referere til flere artikler:
 Københavns Lufthavn – lufthavnen på Amager
 Københavns Lufthavn, Kastrup Station – jernbanestationen ved denne lufthavn

Se også 
 Lufthavnen Station − metrostationen ved ovennævnte lufthavn